Габріела Сабатіні була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Моніка Селеш виграла титул, перемігши у фіналі Ліндсі Девенпорт з рахунком 4–6, 7–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  'Моніка Селеш (переможниця)
  Кіміко Дате (півфінал)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (фінал)
  Бренда Шульц-Маккарті (півфінал)
  Чанда Рубін (чвертьфінал)
  Емі Фрейзер (2-ге коло)
  Наоко Савамацу (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Peters International 1996 Draw 

Peters International
Peters International 1996